Michaela Habsbursko-Lotrinská (německy: Michaela Maria Madeleine Kiliana Habsburg-Lothringen; 13. září 1954, Würzburg) je císařská a královská princezna, arcivévodkyně rakouská a hraběnka z Kagenecku.

Život 
Narodila se 13. září 1954 v německém Würzburgu, společně se svou sestrou-dvojčetem Monikou, jako dcera korunního prince Otto von Habsburga a jeho manželky princezny Reginy Sasko-Meiningenské. Má sestru dvojče Moniku. Při křtu dostala jméno Michaela Marie Madeleine Kiliana Habsbursko-Lotrinská.

V raném věku odešla z domova do New Yorku. Vystudovala historii a stala se propagátorkou dějin svého vlastního panovnického rodu.

Manželství a rodina 
Dne 14. ledna 1984 se v Antónu v Panamě vdala za Erica Alba Teran d'Antin. Mají spolu tři děti:
 Marc Joan Teran d'Antin (* 7. května 1984)
 Carla Regina Teran d'Antin (* 17. srpna 1987)
 Justin Christopher Teran d'Antin (* 10. února 1989)

V roce 1994 se Michaela s Ericem rozvedli, avšak nedlouho po rozvodu, 22. října téhož roku se Michaela ve floridském Naples znovu vdala za Huberta, hraběte z Kagenecku (* 10. srpna 1940), syna hraběte Františka Josefa a jeho manželky princezny Alžběty Marie Bavorské. Roku 1998 se rozvedli.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Michaela
Michaela
Michaela
Narození 13. září
Narození v roce 1954
Žijící lidé
Narození ve Würzburgu
Hrabata z Kagenecku